Сурбхи Джоти (; род. 29 мая 1988 года, Джаландхар, Индия) — индийская актриса, снимающаяся в фильмах и сериалах на панджаби и хинди.

Биография 
Перед тем как начать сниматься в сериалах и телевизионных шоу, Джоти играла в театральном кружке в своём родном колледже. Карьеру начала с театральными постановками и ильмами на языке панджаби. По-настоящему огромную славу ей принесла роль Зои в сериале «Согласие». В отличие от своей героини мусульманки, актриса исповедует индуизм. Сюжет сериала перенёс несколько временных скачков в результате чего после Зои, актриса сыграла двух её дочерей-близнецов Санам и Сехер и похожую на них девушку Махиру, в которую вселился дух погибшей Санам. В настоящее время снимается в роли предпринимательницы Малики Чаудхари в сериале Ishqbaaz, также 14 февраля вышел веб-сериал Tanhayian, где она вступила в паре с актёром Баруном Собти.

Фильмография

Награды 
 2015 — Zee Gold Awards в категории «Лучшая пара на экране» с Каранвиром Бохрой
 2013 — Zee Gold Awards в категории «Лучший женский дебют»
 2013 — Zee Gold Awards в категории «Лучшая пара на экране» с Караном Сингх Гровером
 2013 — Indian Television Academy Award в категории «Актриса года по версии GR8!»

Примечания 

Актрисы кино на панджаби